rudnik, mjesto rudarske djelatnosti.

BiH:
 Rudnik (Ilidža, BiH), naselje u općini Ilidža

Kosovo:
 Rudnik (Obilić, Kosovo), naselje u općini Obilić

Srbija:
 Rudnik (Gornji Milanovac, Srbija), naselje u općini Gornji Milanovac, Srbija
 Rudnik (planina), planina u Srbiji